Нейронная сеть Ворда — искусственная нейронная сеть, топология которой характеризуется тем, что внутренние (скрытые) слои нейронов разбиты на блоки.

Топология нейронной сети 

Легенда:
 Нейроны входного слоя
 Нейроны блока скрытого слоя
 Нейроны выходного слоя

Нейронные сети Ворда различаются количеством блоков скрытого слоя и наличием или отсутствием обходных соединений.

Общая характеристика 

Разбиение скрытых слоев на блоки позволяет использовать различные передаточные функции для различных блоков скрытого слоя. Таким образом, одни и те же сигналы, полученные от входного слоя, взвешиваются и обрабатываются параллельно с использованием нескольких способов, а полученный результат затем обрабатывается нейронами выходного слоя. Применение различных методов обработки для одного и того же набора данных позволяет сказать, что нейронная сеть анализирует данные с различных аспектов. Практика показывает, что сеть выдаёт очень хорошие результаты при решении задач прогнозирования и распознавания образов. Для нейронов входного слоя, как правило, устанавливается линейная функция активации. Функция активации для нейронов из блоков скрытого и выходного слоя определяется экспериментально.

Алгоритм обучения 

Для обучения Нейронной сети Ворда можно применять метод обратного распространения ошибки.

См. также 

 Искусственная нейронная сеть
 Метод обратного распространения ошибки

Искусственные нейронные сети